Miejscowości w USA:
 St. Ansgar – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
Gminy w USA:
 St. Ansgar (ang. St. Ansgar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell